

Localidades 

Edgefield (Carolina do Sul)
Edgefield (Luisiana)
Condado de Edgefield

Desambiguações de topônimos